Le mot anglais  en physique désigne la région qui se situe derrière un objet en mouvement dans laquelle la pression est réduite (voire négative ce qui donne lieu à une dépression). La notion d'aspiration est directement lié à ce phénomène physique.

Le nom  peut également désigner :

Divertissement 
 , un personnage fictif faisant partie des X-Men ;
 Slipstream est un nom porté par plusieurs personnages de l'univers Transformers.

Jeux 

 Slipstream, un jeu vidéo d'arcade développé par Capcom ;
 Slipstream 5000, un jeu vidéo en 3D ;
 Slipstream est un jeu de rôle de space opera utilisant le système Savage Worlds.
Cobretti Slipstream, une voiture virtuelle du jeu vidéo de course Split/Second.

Cinéma et télévision 
  est un film américain inachevé réalisé par Steven Spielberg en 1967 ;
  est le titre original du film canadien , réalisé par David Acomba en 1973 ;
 Slipstream : Le Souffle du futur est un film britannique réalisé par Steven Lisberger en 1989 ;
  est un film américain réalisé par David van Eyssen en 2005 ;
  est un film américain réalisé par Anthony Hopkins en 2007.

Musique 
 Slipstream est une composition musicale du banjoïste américain Béla Fleck, réalisée en 1987, et qui figure dans l'album Drive
 Slipstream est également le nom d’une chanson de Jethro Tull sur leur album Aqualung (Album)(1971)

Informatique 
 En informatique, le  désigne le processus qui consiste à intégrer des patchs (ou correctifs) et des mises à jour à un programme d'installation.

Littérature 
 Slipstream désigne un genre narratif fantastique ou non-réaliste qui croise les frontières habituelles entre la science-fiction, la fantasy et la fiction mainstream.

Divers 
 L'équipe Garmin-Slipstream est également une équipe cycliste professionnelle.

Homonymie de titre